

Сезоны

Статистика за все время 
Статистика откорректированная по состоянию на конец сезона .

Примечания

Ссылки 

Нью-Орлеан Хорнетс
Нью-Орлеан Хорнетс